Wilhelm Molterer (Steyr, Alta Áustria, 14 de maio 1955) é um político austríaco.

Wilhelm Molterer foi vice-chanceler da Áustria e o líder do Partido Popular Austríaco nos anos de 2007 e 2008.

Políticos da Áustria
Ministros da Áustria
Alunos da Universidade de Linz